Озёрный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Озёрный переулок — улица в городе Барановичи.
 Озёрный переулок — улица в деревне Богдановка Толочинского района Витебской области.
 Озёрный переулок — улица в Бресте.
 Озёрный переулок — улица в Витебске.
 Озёрный переулок — улица в деревне Копачи Мстиславского района Могилёвской области.
 Озёрный переулок — улица в деревне Коровчино Дрибинского района Могилёвской области.
 Озёрный переулок — улица в Лепеле.
 Озёрный переулок — улица в деревне Лясковичи Брестской области.
 Озёрный переулок — улица в Минске.
 Озёрный переулок — улица в агрогородке Михалёво 1 Могилёвской области.
 Озёрный переулок — улица в Могилёве.
 Озёрный переулок — улица в Мяделе.
 Озёрный переулок — улица в посёлке Октябрьском Гомельской области.
 Озёрный переулок — улица в Пинске.
 Озёрный переулок — улица в городе Речице.
 Озёрный переулок — улица в деревне Рудковщина Могилёвской области.

Казахстан 
 Озёрный переулок — улица в городе Актобе.
 Озёрный переулок — улица в Сарани.
 Озёрный переулок — улица в Шымкенте.

Крым 
 Озёрный переулок — улица в Феодосии.

Россия 
 Озёрный переулок — улица в городе Алатыре.
 Озёрный переулок — улица в Арсеньеве.
 Озёрный переулок — улица в Белгороде.
 Озёрный переулок — улица в городе Болотном.
 Озёрный переулок — улица в Бронницах.
 Озёрный переулок — улица в городе Брянске.
 Озёрный переулок — улица в городе Валуйках.
 Озёрный переулок — улица в Великом Новгороде.
 Озёрный переулок — улица в Волгограде.
 Озёрный переулок — улица в Волгодонске.
 Озёрный переулок — улица в городе Воронеже.
 Озёрный переулок — улица в городе Гагарине.
 Озёрный переулок — улица в Геленджике.
 Озёрный переулок — улица в городе Иванове.
 Озёрный переулок — улица в Ижевске.
 Озёрный переулок — улица в Камне-на-Оби.
 В Канске:
 Озёрный переулок.
 2-й Озёрный переулок.
 В Кинешме:
 1-й Озёрный переулок.
 2-й Озёрный переулок.
 3-й Озёрный переулок.
 Озёрный переулок — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Озёрный переулок — улица в Лодейном Поле.
 Озёрный переулок — улица в Магнитогорске.
 Озёрный переулок — улица в городе Михайловке.
 Озёрный переулок — улица в Оренбурге.
 Озёрный переулок — улица в Осташкове.
 Озёрный переулок — улица в городе Пензе.
 Озёрный переулок — улица в Петрозаводске.
 Озёрный переулок — улица во Пскове.
 Озёрный переулок — улица в Ростове.
 Озёрный переулок — улица в Светлогорске Калининградской области.
 Озёрный переулок — улица в Советске Кировской области.
 Озёрный переулок — улица в Тамбове.
 Озёрный переулок — улица в городе Татарске.
 Озёрный переулок — улица в городе Томске.
 Озёрный переулок — улица в Туапсе.
 Озёрный переулок — улица в городе Тюмени.
 Озёрный переулок — улица в Ульяновске.
 Озёрный переулок — улица в Ханты-Мансийске.
 Озёрный переулок — улица в Шахтах.
 Озёрный переулок — улица в Южно-Сахалинске.
 Озёрный переулок — улица в Якутске.

Украина 
 Озёрный переулок — улица в Алёшках.
 Озёрный переулок — улица в Ахтырке.
 Озёрный переулок — улица в Березани.
 Озёрный переулок — улица в городе Боярке.
 Озёрный переулок — улица в городе Бровары.
 Озёрный переулок — улица в городе Буче.
 Озёрный переулок — улица в городе Днепре.
 Озёрный переулок — улица в городе Запорожье.
 Озёрный переулок — улица в Змиёве.
 Озёрный переулок — улица в Ирпене.
 Озёрный переулок — улица в Киеве.
 В Кропивницком:
 Озёрный переулок.
 2-й Озёрный переулок.
 Озёрный переулок — улица в Кременчуге.
 Озёрный переулок — улица в городе Люботине.
 Озёрный переулок — улица в Миргороде.
 Озёрный переулок — улица в Новомиргороде.
 Озёрный переулок — улица в Сквире.
 Озёрный переулок — улица в Славянске.
 Озёрный переулок — улица в Теплодаре.
 Озёрный переулок — улица в Тульчине.
 В Фастове:
 Озёрный переулок.
 2-й Озёрный переулок.
 Озёрный переулок — улица в Харькове.
 Озёрный переулок — улица в Шахтёрске.
 Озёрный переулок — улица в Яготине.

См. также 
 Озерной переулок
 Озёрная площадь
 Озёрная улица
 Озерковский переулок (значения)